Кристина Хорошева:
 Хорошева, Кристина Александровна (род. 1993) — российская легкоатлетка, чемпионка России в помещении на дистанции 200 м.
 Хорошева, Кристина Васильевна (род. 2000) — российская футболистка, полузащитница.
 Примечания